toe:

 toe — обозначение для тонны нефтяного эквивалента;
 toe — японская рок-группа.